Pride 12: Cold Fury foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  na Saitama Super Arena em Saitama, Saitama.

Resultados

Ligações Externas 

2000 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2000